Itajahy é um nome de origem tupi-guarani. "I" é o genérico de "água", "rio" (ver Igarapé, Iguape, Imaruí, etc.)

Pode se referir a:
Itajahy - nome antigo da cidade de Itajaí.
Itajahy - nome dado a diversos rios: o Itajaí-Açu e seus formadores. 
Colônia Itajahy, atual cidade de Brusque.

Desambiguação